

Persone 
 Jiří Hlavatý – politico ceco
 Johann von Hlavaty – generale e ingegnere austriaco
 Michal Hlavatý – calciatore ceco, centrocampista
 Václav Hlavatý – politico e matematico ceco